
Улица Лие́нес () — улица в Латгальском предместье города Риги, в микрорайоне Авоты. Пролегает в юго-восточном направлении, от улицы Красотаю до улицы Вагону. Общая длина улицы составляет .

Начало и конец улицы замощены булыжником, средняя часть улицы заасфальтирована. Общественный транспорт по улице не курсирует, но перекрёстке с улицами Яня Асара и Августа Деглава есть остановки «Lienes iela».

История 
Впервые в городских адресных книгах Риги улица Лиенес встречается в 1877 году под названием Еленинская улица (); первоначально она доходила лишь до современной улицы Плявас. Современный вариант названия был утверждён в 1923 году. Других переименований улицы не было.

В начале XX века улица Лиенес была продлена до улицы Валмиерас, после пересечения с которой продолжалась как улица Вагону. В 1935 году улица Вагону была спрямлена и продолжена до улицы Румпмуйжас (ныне улица Августа Деглава), при этом её участок, поворачивающий к улице Валмиерас, был отнесён к улице Лиенес, хотя в некоторых источниках по ошибке утверждается обратное.

Достопримечательности 
 На улице Лиенес в целом сохранилась застройка конца XIX — начала XX века, однако ни одно здание не признано памятником архитектуры.
 На перекрёстке с улицей Красотаю действует выставочный зал «Koka Rīga» («Деревянная Рига»), экспозиция которого посвящена истории деревянных зданий и их реновации.

Прилегающие улицы 
Улица Лиенес пересекается со следующими улицами:

 улица Красотаю
 улица Авоту
 улица Яня Асара
 улица Августа Деглава
 улица Мурниеку
 улица Плявас
 улица Валмиерас
 улица Нарвас
 улица Вагону

Примечания 

Улицы района Авоты